Дже́дборо (, ) — город в Шотландии. Расположен в области Скоттиш-Бордерс в 16 км от северной границы Англии.

История 
9 декабря 1165 года в этом городе умер Малкольм IV.

Города Шотландии
Скоттиш-Бордерс